Il sottogenere Psilantum del genere Cyclamen comprende il Cyclamen balearicum willk, il Cyclamen creticum, il Cyclamen repandum e le sue sottospecie.

Questo gruppo è caratterizzato dalla fioritura primaverile, ed ha numeri cromosomici simili.

Altri progetti 

Primulaceae